Karl (Brenton Jamie) Kippenberger (né en 1973), musicien néo-zélandais membre du groupe Shihad ;
 Martin Kippenberger (1953-1997), artiste contemporain allemand ;
 Susanne Kippenberger (née en 1957), journaliste allemande, sœur de Martin Kippenberger.